Talex Open 2017 – tenisowy turniej ITF kategorii ITF Men’s Circuit w sezonie 2017 z cyklu Talex Open rozgrywany w dniach 21–27 sierpnia 2017 roku w Poznaniu na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 25 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 

Talex Open
2017 w tenisie ziemnym
2017 w polskim sporcie
2017 w Poznaniu